Ungeschminkt steht für:

 Ungeschminkt (Fernsehsendung), US-amerikanische Talkshow
 Ungeschminkt (Album), Musikalbum von Gitte Hænning

Siehe auch:
 Schminke